Куп УЕФА 1977/78. је 7. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 13. септембра 1977. и завршило се финалним двомечом одиграним 26. априла и 9. маја 1978.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Због политичких разлога шесту сезону заредом није било представника Албаније.

Прво коло 
Прве утакмице су игране 13/14. септембра, а реванш утакмице 27/28. септембра 1977.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 19. октобра, а реванш утакмице 2. новембра 1977.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 23. новембра, а реванш утакмице 7. децембра 1977.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 1. марта, а реванш утакмице 14/15. марта 1978.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 29. марта, а реванш утакмице 12. априла 1978.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1977/78.
 Куп победника купова 1977/78.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1977/78. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1977/78. у УЕФА такмичењима